Косовка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Косовка — деревня в Березинском районе Минской области.

Россия 
 Косовка — деревня в Южском районе Ивановской области.
 Косовка — деревня в Ульяновском районе Калужской области.
 Косовка — деревня в Троицком административном округе Москвы.

Украина 
 Косовка — село в Володарском районе Киевской области.
 Косовка — село в Александрийском районе Кировоградской области.
 Косовка — село в Белгород-Днестровском районе Одесской области.
 Косовка — село в Берёзовском районе Одесской области.

Реки 
 Косовка (приток Чуны) — река в Красноярском крае.
 Косовка (приток Большой Рассохи) — река в Красноярском крае.